Ба́хирев — русская фамилия. Известные носители:

 Бахирев, Александр Никифорович (1892—1937) — дивизионный комиссар.
 Бахирев, Владимир Николаевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Бахирев, Вячеслав Васильевич (1916—1991) — советский государственный деятель.
 Бахирев, Михаил Коронатович (1868—1920) — российский флотоводец.
 Бахирев, Филипп Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6114; 3 декабря 1839.

См. также 
 Бахарев